Светско првенство у пливању у малим базенима (, ) међународно је такмичење у пливању у организацији Светске федерације водених спортова (-{FINA}-). Такмичења се одвијају у малим базенима, односно у базенима дужине 25 метара и одржавају се сваке друге године.

Прво ФИНА светско првенство у малим базенима је одржано у децембру 1993. у шпанској Палма де Маљорци, и на њему је учествовало укупно 313 пливача из 46 земаља, а пливачи су се такмичили у укупно 32 дисциплине у обе конкуренције (по 16 у свакој). Од првенства 2016. уведене су и мешовите мушко-женске штафете. Закључно са последњим светским првенством које је одржано у Хангџоуу 2018, најуспешнија нација по броју освојених медаља су Сједињене Државе са укупно 305 медаља, од чега је 117 златних.

Првенства

Вечита табела освајача медаља 
У табели се налазе све медаље освојене закључно са првенством 2018. године.

Види још 
 ФИНА
 Светско првенство у воденим спортовима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт ФИНА
 Списак освајача медаља у мушкој  и женској  конкуренцији 

пливање
Светска првенства у пливању